Владимир Горбанёв:
 Горбанёв, Владимир — клавишник группы «Круиз» в 1986 году.
 Горбанёв, Владимир Афанасьевич (1944-) — советский и российский учёный. Примечания